Індекс глобалізації (англ. KOF Globalisation Index) — це індекс, розроблений Швейцарським економічним інститутом при Федеральній вищій технічній школі Цюриха, який вимірює рівень глобалізації країн світу в економічному, політичному та соціальному вимірі.

Рейтинг 
Міжнародні рейтинги
Макроекономічні індикатори

Див. також 

 Індекс демократії
 Індекс економічної свободи

Примітки